Коллегиальный университет — это специфический вид университета, в котором функции управления разделены между центральной администрацией университета и администрацией ряда составляющих университет колледжей.

Такой университет состоит из нескольких «внутренних колледжей» с разной степенью независимости и обычно не включает в себя «внешние учебные колледжи». Помимо предоставления средств для проживания, университет также может нести ответственность за некоторые или все преподавательские функции. В университете обычно есть собственный студенческий союз и студенческая организация.

Самыми известными примерами коллегиальных университетов являются Лондонский университет, Университет Дарема, Кембриджский университет и Оксфордский университет.

История 
Развитие коллегиальных университетов в Западной Европе последовало вскоре после окончания развития . Первым колледжем, который был создан в коллегиальных университетах, является «» в Парижском университете, основанный в 1180 году математиком , вскоре после его возвращения из Иерусалима. Этот факт привёл к предположению, что создание колледжа было вдохновлено теми медресе, которые Джон Лондонский видел в своих путешествиях, но это считается спорным, особенно по той причине, что в отличие от медресе, в ранних парижских колледжах не учили наукам. 

Вскоре после этого в Париже появились другие колледжи, в том числе «Колледж Святого Томаса в Лувре» (1186 год) и «Коллегия добрых детей св. Оноре» (1208-9) - хотя они оба имели больше характер гимназий, чем университетских колледжей, а также различные монашеские колледжи, начиная с «Колледжа доминиканцев» в 1217 году, и «Колледжа Сорбонны» для студентов, не являющихся монахами-богословами, в 1257 году.

Типы коллегиальных университетов

Коллегиальные университеты с централизованным обучением 
Во многих коллегиальных университетах обучение осуществляется централизованно через департаменты и факультеты на университетском уровне. Уровень участия в преподавании колледжей в таких университетах различается: они могут вообще не давать формального обучения (например в Дареме), могут давать только некоторые типы уроков своим ученикам (модель Оксбриджа), могут предоставлять некоторые направления преподавания, которые в том числе доступны и в университете или на факультетах (например в Торонтском университете), или могут сами отвечать за организацию централизованного университетского обучения (например ).

Коллегиальные университеты с децентрализованными учебными колледжами 
Такие университеты иногда называются «федеральными университетами», это университеты, где функция обучения полностью осуществляется учредительными колледжами, которые часто имеют свои факультеты и кафедры. Это представлено такими примерами, как Оксфорд и Кембридж (вплоть до середины XIX века), Университет Уэльса с 1893 по 2007 год и Лондонский университет с 1900 года.

Коллегиальные университеты по всему миру 
Есть около 80 университетов по всему миру, которые являются коллегиальными, с системами «жилых колледжей».

Австралия 
В Австралии многие университеты основаны на системе «жилых колледжей», часто объединяющие независимые и университетские колледжи. Некоторые университеты также имеют неколлегиальное жильё. Коллегиальными университетами считаются такие университеты Австралии, как Квинслендский университет, Университет Тасмании, Университет Западной Австралии, Сиднейский университет, Мельбурнский университет и Университет Нового Южного Уэльса. Университет Монаша запустил необычную систему «нежилых колледжей» для студентов, проживающих вне кампуса.

Великобритания 
В Великобритании имеются коллегиальные университеты с колледжами нескольких разных типов. Некоторые из них являются «зарегистрированными объектами»(listed bodies) в соответствии с «Законом о реформе образования 1988 года», юридически признанными «институтами университета», а другие - нет; колледжи Лондонского университета являются «признанными объектами» (recognised bodies), которые имеют право присуждать степени Лондонского университета и (во многих случаях) свои степени. Некоторые колледжи юридически независимы от своего родительского университета, а другие - нет.

Коллегиальные университеты со смешанным централизованным преподаванием и преподаванием в колледжах
 Оксфордский университет (независимые колледжи, «зарегистрированные объекты»)
 Кембриджский университет (независимые колледжи, «зарегистрированные объекты»)

Коллегиальные университеты с централизованными преподавательскими составом и общежитиями
 Даремский университет (объединение независимых и зависимых колледжей, «зарегистрированные объекты»)
 Йоркский университет (зависимые колледжи, «незарегистрированные объекты»)
 Ланкастерский университет (зависимые колледжи, «незарегистрированные объекты»)
  (зависимые колледжи, «незарегистрированные объекты»)

Коллегиальные университеты с централизованным обучением, проводимым колледжами
  (зависимые колледжи, «незарегистрированные объекты»)

Коллегиальные университеты, где всё преподавание проводится в колледжах
 Лондонский университет (независимые колледжи, «зарегистрированные объекты»)
  (зависимые колледжи, «незарегистрированные объекты»)
  (независимые колледжи, «зарегистрированные объекты»)

Университеты с централизованным обучением и ассоциированными колледжами, которые осуществляют свое собственное обучение
 Университет Квинс в Белфасте (независимые колледжи, «зарегистрированные объекты»)
  (зависимые колледжи, «зарегистрированные объекты»)

Примечания 

Университеты